Брезовец може бити:

 Брезовец (Сњина), насељено мјесто у округу Сњина, Прешовски крај, Словачка Република
 Брезовец (Свети Мартин на Мури), насељено мјесто у општини Свети Мартин на Мури
 Брезовец (Лендава), насељено мјесто у општини Лендава
 Брезовец (Циркулане), насељено мјесто у општини Циркулане
 Брезовец Зелински, насељено мјесто у граду Свети Иван Зелина
 Брезовец при Рогатцу, насељено мјесто у општини Рогатец
 Брезовец при Пољу, насељено мјесто у општини Подчетртек